Международный хоккейный турнир прошёл с 1 по 4 декабря 1968 года в Москве.

В первую сборную СССР вошли сильнейшие хоккеисты страны. Во второй сборной — «команде надежд» — тренеры Анатолий Кострюков, Владимир Егоров и Николай Эпштейн собрали для приобретения опыта в международном турнире перспективную молодёжь, из которой особенно хорошо показали себя Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов, Александр Мальцев. Московский турнир дал им, а также молодым игрокам Виктору Пучкову, Евгению Поладьеву, Владимиру Лутченко из первой команды путёвки на чемпионат мира 1969 года.

Таблица 

М — итоговое место, И- игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — проигрыш, Ш — забитые-пропущенные шайбы

Состав команды-победительницы СССР-I 

Тренеры: Аркадий Чернышёв, Анатолий Тарасов

Награды 
 Самая результативная команда —  СССР-I
 Самый результативный хоккеист —  Борис Майоров (3 шайбы)
 Самый надёжный защитник —  Джек Боунэс
 Лучший зарубежный вратарь —  Урпо Илонен
 Лучший зарубежный молодой форвард —

См. также 
 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

1968
1968 год в хоккее
Спорт в России в 1968 году
Декабрь 1968 года
1968 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве